28. Turniej Czterech Skoczni był częścią Puchar Świata w skokach narciarskich 1979/1980. Rozgrywany był od 30 grudnia 1979 do 6 stycznia 1980. Był to pierwszy turniej zaliczany do Pucharu Świata.

Turniej wygrał  Hubert Neuper.

Oberstdorf 
Data: 30 grudnia 1979
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Schattenbergschanze

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 1980
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Große Olympiaschanze

Wyniki konkursu

Innsbruck 
Data: 4 stycznia 1980
Państwo:  Austria
Skocznia: Bergisel

Wyniki konkursu

Bischofshofen 
Data: 6 stycznia 1980
Państwo:  Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 Klasyfikacja generalna TCS na stronie FIS 
 Wyniki konkursów TCS na stronie FIS 

Turniej Czterech Skoczni
1979 w sportach zimowych
1980 w sportach zimowych
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen
1979 w Niemczech
1980 w Niemczech
1980 w Austrii